Любаничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любаничи — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Любаничи — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Любаничи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.